In Your Honor — пятый студийный альбом американской рок-группы Foo Fighters, выпущенный 14 июня 2005 года. Это второй по продаваемости в США альбом группы после The Colour and the Shape, выпущенного в 1997 году. Альбом состоит из двух дисков. Второй диск полностью состоит из акустических песен.

Альбом занял второе место в чарте Billboard 200.

Список композиций

Диск 1 
 «In Your Honor» — 3:50
 «No Way Back» — 3:17
 «Best of You» — 4:16
 «DOA» — 4:12
 «Hell» — 1:57
 «The Last Song» — 3:19
 «Free Me» — 4:39
 «Resolve» — 4:49
 «The Deepest Blues Are Black» — 3:58
 «End Over End» — 5:56
 «The Sign» (бонус трек некоторых изданий) — 4:01

Диск 2 
 «Still» — 5:13
 «What If I Do?» — 5:02
 «Miracle» — 3:29
 «Another Round» — 4:25
 «Friend of a Friend»(Грол) — 3:13
 «Over and Out» — 5:16
 «On the Mend» — 4:31
 «Virginia Moon» — 3:49
 «Cold Day in the Sun» — 3:20
 «Razor»(Грол) — 4:53

Примечания

Ссылки 

Альбомы Foo Fighters
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы альтернативного рока
Альбомы RCA Records